Plaats in Indonesië
 Talang Akar (Merapi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Akar (Talang Ubi), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra